Суперліга Данії сезону 2009–2010 — 20-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном став Копенгаген.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Норшелланн взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Данії 2009—2010.
2. Клуб Раннерс візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 через Рейтинг Fair Play УЄФА.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 

2009-2010
Данія
Данія
2009 у Данії
2010 у Данії